Le Championnat GP2 2012 est la  de ce championnat.

Pilotes et monoplaces

Calendrier

Règlement 
Un week-end de course comprend  d'essais libres,  d'essais qualificatifs, suivis de deux courses. Les essais qualificatifs déterminent la grille de départ. Quatre points sont attribués au détenteur de la pole position.

La course  se déroule sur  ou dure . Un arrêt au stand est obligatoire ; deux pneumatiques au minimum doivent être changés. Les dix premiers marquent des points : 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1 ; deux points sont alloués au détenteur du meilleur tour s'il termine dans les dix premiers.

La grille de départ de la course  est établie selon le classement de la course , la position des huit premiers étant inversée.
La course  se déroule sur  ou dure , sans arrêt au stand. Les huit premiers marquent des points : 15, 10, 8, 6, 4, 2 et 1 ; deux points sont alloués au détenteur du meilleur tour s'il termine dans les dix premiers.

Résultats

Classement des pilotes

Note:

† : Des pilotes n'ont pas terminé une course, mais sont, tout de même, classés pour avoir accompli 90 % de la distance de la course.

Classement des écuries

Note :

 À la suite d'un « désaccord » entre l'écurie et les organisateurs de la série dénoncés par ce premier, Scuderia Coloni a annoncé ses intentions de quitter la GP2 Series à la fin de la saison 2012, et est formellement confisquée de tous les points que l'écurie avait reçu à ce jour et recevrait pour le reste de la saison.

† : Des pilotes n'ont pas terminé une course, mais sont, tout de même, classés pour avoir accompli 90 % de la distance de la course.

‡ : Barwa Addax a été disqualifié de la course principale du meeting de Valence en raison d'infractions techniques sur leurs monoplaces.

2012
GP2